Spojení písmen P a L může mít různé významy:

PL 
 PL – kód ISO 3166-2 pro Polsko
 BJ-PL – kód ISO 3166-2 pro Plateau
 CZ-PL – kód ISO 3166-2 pro Plzeňský kraj
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Plzeň-město
 SPZ černohorského města Plav
 Patrologia latina – souborné vydání starší latinské křesťanské literatury; cituje se obvykle číslem svazku, stránky a označením sloupce, např. „PL XCV, 356A“;
 Premier League – nejvyšší fotbalová soutěž ve Velké Británii;
 Programming language – například programovací jazyky PL/I, PL/S a pod.
 fosfolipáza – enzym štěpící fosfolipidy
 Parlamentní listy – český internetový portál
 praktický lékař
 psychiatrická léčebna

.pl 
 .pl – internetová doména nejvyššího řádu pro Polsko
 přípona souboru Perl kódu

pl 
 polština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky